Поярково () — деревня в России, в Пыталовском районе Псковской области. Входит в Линовскую волость.

Деревня расположена в 8 км к северо-западу от города Пыталово.

C 1920 до 1944 гг. входила в состав Яунлатгальского (Абренского) уезда Латвии.

Население 

Численность населения составляет 53 жителя (2001 год).

История 
В 1995—2015 годах деревня входила в состав Носовской волости.

Примечания 

Населённые пункты Пыталовского района